Gran Turismo — четвёртый студийный альбом шведской группы The Cardigans. Выпущен 1 октября 1998, в США — в ноябре 1998 года. Диск получил золотой статус в Швеции, платиновый статус в Великобритании. По всему миру было продано 3 миллиона копий альбома.

Альбом назван в честь игры Gran Turismo для PlayStation, которой группа увлекалась во время тура.

Ремикс песни «My Favourite Game» помещён в интро европейской версии игры Gran Turismo 2. В американской играет оригинал.

Список композиций 
 «Paralyzed» (Нина Перссон, Петер Свенссон) — 4:54
 «Erase/Rewind» (Перссон, Свенссон) — 3:35
 «Explode» (Перссон, Свенссон) — 4:04
 «Starter» (Перссон, Свенссон) — 3:49
 «Hanging Around» (Перссон, Свенссон) — 3:40
 «Higher» (Перссон, Свенссон) — 4:32
 «Marvel Hill» (Перссон, Магнус Свенингссон, Свенссон) — 4:16
 «My Favourite Game» (Перссон, Свенссон) — 3:36
 «Do You Believe» (Перссон, Свенссон) — 3:19
 «Junk of the Hearts» (Перссон, Свенингссон, Свенссон) — 4:07
 «NIL» (Ларс-Олаф Йоханссон) — 2:18

Чарты и награды

Альбом

Синглы

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте The Cardigans 

Альбомы The Cardigans
Альбомы Stockholm Records